Шулаи — название населённых пунктов:

Россия 
 Шулаи — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Шулаи — слобода в составе города Киров Кировской области.
 Шулаи — деревня в Верещагинском районе Пермского края.